Kluttz ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Kluttz (1917–1979), US-amerikanischer Baseballspieler
 Theodore F. Kluttz (1848–1918), US-amerikanischer Politiker